Пётр Климентов:
 Климентов, Пётр Платонович (1904—1985) — советский учёный, доктор геолого-минералогических наук, профессор, гидрогеолог.
 Климентов, Пётр Степанович (1873/1874 — 1902) — юрист, экстраординарный профессор ТГУ.